The House (bende) - Amerikaanse bende
 The House (film) - Chinese film van Wang Xiaoshuai.
 The House (2007) - Thaise horrorfilm uit 2007
 The House (2017) - film uit 2017 van Andrew Jay Cohen
 The House (restaurant) - sterrenrestaurant in Ierland
 The house (Iain Jennings) - album van Iain Jennings